Spojení písmen E a V může mít různé významy:

eV 
 elektronvolt – jednotka energie

EV 
 exposure value – expoziční hodnota
 Elektromobil

Ev. 
 evangelický

Zkratky